HFC puede hacer referencia a:

Hidrofluorocarburos;
Híbrido de fibra coaxial;
Hallescher FC;
Hawthorn Football Club;
Heart of Midlothian Football Club;
Hibernian F.C..